Tom Duim, Engels sprookje uit 1621
Tim Thumb (1936), Amerikaanse korte tekenfilm
Tom Thumb (1958), Brits-Amerikaanse film
Tom Thumb (locomotief)